Stuart Lancaster (1920-2000), attore statunitense;
 Stuart Lancaster (1969-), rugbista a 15 e allenatore di rugby inglese.